Фа́ббри () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Фаббри, Диего (1911—1980) — итальянский драматург, журналист и редактор, сценарист.
 Фаббри, Луиджи (1877—1935) — итальянский писатель, пацифист, агитатор и пропагандист. Теоретик анархизма, один из наиболее известных и влиятельных анархистов конца XIX — начала XX вв.
 Фаббри, Луче (1909—2000) — итальянская анархистка, писательница.
 Фаббри, Марко (род. 1988) — итальянский фигурист, выступающий в танцах на льду.
 Фаббри, Морис Альбертович (не позднее 1885 — после 1933) — российский и советский художник, музейный работник.
 Фаббри, Нелло (1934—2020) — итальянский шоссейный велогонщик.
 Фаббри, Нестор (род. 1968) — аргентинский футболист, защитник, вице-чемпион мира 1990 года.
 Фаббри, Фабио (род. 1933) — итальянский политик.
 Фаббри, Фабрицио (1948—2019) — итальянский шоссейный велогонщик.
 Фаббри, Эдмондо (1921—1995) — итальянская футболист, полузащитник; впоследствии футбольный тренер.

См. также